Nurmi peut nommer :

Toponyme 
  Nurmi, un village de Lempäälä
  Nurmi, zone statistique de Tampere
  Nurmi, zone industrielle de

Patronyme 

 Anne Nurmi (née en 1968), chanteuse, compositrice et claviériste
 Arto Nurmi, journaliste
 Arvo H. Nurmi (1901-1955), bibliophile
 Aura Nurmi (né en 1988), poète 
 Bruno Nurmi (1891-1940), éditeur et écrivain
 Bruno Nurmi-Johansson, (1900-1979), magicien
 Enni Nurmi (né en 1998), marcheur
 Esko Nurmi (1931-2004), vétérinaire et professeur,
 Hannu Nurmi (né en 1944), politologue
 Heikki Nurmi (1894-1953), joueur de hockey sur glace
 Henna Nurmi (né en 1992), joueur de baseball
 Henry Victor Nurmi (1886-1938), activiste syndical américano-finlandais
 Jari-Erik Nurmi (1956-2017), professeur de psychologie
 Juha Nurmi (1959), joueur de hockey sur glace
  Juha Nurmi, PDG de Fennovoima
 Juho Nurmi (1895-1987), joueur de hockey sur glace
 Kirsi Nurmi (née en 1992), orientatrice
 Leena Nurmi (née en 1994), skieuse de fond,
 Maila Nurmi (1922-2008), actrice américaine 
 Markku Nurmi (1945–2010), docteur en technologie
 Markus Nurmi (né en 1998), joueur de hockey sur glace
 Martti Nurmi (1912-1985), chevalier de la croix de Mannerheim,
  Martti Nurmi (1894-1940), lieutenant-colonel, 
 Matti Nurmi (né en 1938), rédacteur en chef
 Mauno Nurmi (1936-2018), joueur de hockey et joueur de football
 Osku Nurmi (né en 1975), animateur de radio
 Paavo Nurmi (1897-1973), coureur d'endurance et multiple champion olympique
 Pekka Nurmi, (1944-2011), conseillère sociale et directrice
 Pertti Nurmi, éditeur et photographe
 Pirkko Nurmi (né en 1946), acteur
 Raimo Nurmi (né en 1941), professeur de gestion
 Seppo Nurmi (né en 1946), joueur de hockey sur glace
 Tarja Nurmi, (née en 1938), actrice et Miss Finlande 1959
 Tauno Nurmi (1922-2014), motocycliste sur piste
 Teemu Nurmi (né en 1985), joueur de hockey sur glace
 Teuvo Nurmi (1937-2016), éditeur et fugitif
 Tuija Nurmi (née en 1958), membre du parti de la coalition nationale
  Uuno Nurmi (1911-1985), professeur
  Uuno Nurmi (1917-1996), sculpteur
 Veli Nurmi (1928-2015), professeur
 Veli-Pekka Nurmi (né en 1975), footballeur
 Visa Nurmi (1956-2009), entrepreneur, rédacteur en chef
 Voitto Nurmi (né en 1937), acteur.